Голоско Онисим Михайлович — генерал-майор, Герой Радянського Союзу.

 Голоско — місцевість у Шевченківському районі Львова.